Angry Again — песня американской хэви-метал-группы Megadeth, записанная в 1993 году. Композиция вошла в саундтрек к сатирическому боевику «Последний киногерой» и в мини-альбом группы Hidden Treasures 1995 года.

Список композиций 
 «Angry Again» — 3:46

Чарты

Участники записи 
 Дэйв Мастейн — ритм-гитара, вокал
 Марти Фридмен — соло-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
 Ник Менца — барабаны, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 

Песни Megadeth
Синглы Capitol Records
Музыка фильма «Последний киногерой»